Asby (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Great Asby
 Little Asby
 Asby (Zweden), een plaats in Zweden
 Åsby, een plaats in Zweden